Por Wolfenstein pode estar à procura de:

 Wolfenstein, uma formação rochosa na Alemanha (:de:Wolfenstein (Fels)).

Pessoas 
 Alfred Wolfenstein (1888-1945), um poeta alemão (:de:Alfred Wolfenstein);
 Eugene Victor Wolfenstein (1940-), um sociólogo americano (w:Eugene Victor Wolfenstein);
 Lincoln Wolfenstein, um físico americano (w:Lincoln Wolfenstein).
Dimitri Wolfenstein, um Anarco-Ciclista e biólogo ( Lucas Dimitri Wolfenstein)

Jogos 
Série de jogos Wolfenstein, que inclui:
Castle Wolfenstein, um jogo de computador lançado em 1981;
Beyond Castle Wolfenstein, a seqüência do jogo acima, lançado em 1984;
Wolfenstein 3D: o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa, criado pela id Software e lançado em 1992;
Spear of Destiny: a prequela do jogo acima, lançado em 1992;
Return to Castle Wolfenstein: reedição do Wolfenstein 3D, lançado em 2001;
Wolfenstein: Enemy Territory: jogo multiplayer gratuito baseado no jogo acima, lançado em 2003;
Wolfenstein: sequência de Return to Castle Wolfenstein, lançado em 2009;
Wolfenstein: The New Order: título desenvolvido pela MachineGames, lançado em 2014;
 Wolfenstein: The Old Blood: a prequela do jogo acima, lançado em 2015.
Wolfenstein II: The New Colossus

Filme 
Return to Castle Wolfenstein (filme): um filme baseado na série de jogos Wolfenstein, com o progresso de produção desconhecido.

Desambiguação